Nafa puede referirse a:

 el Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía;
 el cantante Supernafamacho; o
 Nafa khum, es una cascada de Bangladés.